Михаил Михайлович Захаров: Захаров, Михаил Михайлович (род. 1962) — советский и белорусский хоккеист, тренер.
 Захаров, Михаил Михайлович (род. 1938) — второй секретарь Смоленского обкома КПСС; народный депутат России.